Droguet ist der Familienname folgender Personen:

 Aubane Droguet (* 2002), französische Tennisspieler
 Titouan Droguet (* 2001), französischer Tennisspieler